Az 1968. évi nyári olimpiai játékokon a férfi röplabdatornát október 13. és 26. között rendezték. A tornán 10 nemzet csapata vett részt.

Lebonyolítás 
A tíz résztvevő egy csoportot alkotott, amelyben körmérkőzések döntötték el a csoport végeredményét, ami egyben a torna végeredménye is volt.

Csoportkör

Végeredmény

Források

Kapcsolódó szócikkek 
Női röplabdatorna az 1968. évi nyári olimpiai játékokon

F